Натуральне число 847
 847 рік до нашої ери
 847 рік нашої ери